В одиночному розряді тенісного турніру Athens Trophy 1987, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Катарина Малеєва здобула титул, у фіналі перемігши Жулі Алар 6–0, 6–1.

Сіяні гравчині 

 Ніколь Брандтке (2-ге коло)
 Катарина Малеєва (переможниця)
 Сандра Чеккіні (1-ше коло)
 Кеті Горват (2-ге коло)

 Ізабель Куето (півфінал)
 Юдіт Візнер (півфінал)
 Беттіна Фулько (2-ге коло)
 Сабрина Голеш (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Athens Trophy